Humphrey est un nom de famille et un prénom anglais, d'origine continentale, porté par plusieurs personnalités. En tant que prénom, il est fêté le 8 mars.

Étymologie 
Humphrey est une anglicisation de l'ancien nom de baptême Onfroi /  /  porté par des seigneurs normands au moment de la conquête de l'Angleterre.

Il s'agit d'un prénom d'origine germanique Unfrid, composé des éléments Un- (issu de unnan « donner ») et frid- « paix ».

Il est possible que la forme anglaise avec le [h] initial soit liée à l'influence de la racine germanique hun (cf. vieux norrois húnn « ours ») que l'on rencontre dans le prénom .

Prénom 
 , prénom héréditaire des seigneurs de Bohon
 Humphrey de Monfort, forme anglaise d'Onfroy de Montfort
 Humphrey de Vieilles, forme anglaise d'Onfroi de Vieilles
 Humphrey Bogart (1899-1957), acteur américain
 Humphrey Bradley (?-1639), ingénieur brabançon
 Humphrey Cobb (1899–1944), écrivain américain
 Humphrey Edwards (? - 1829), ingénieur en mécanique anglais
 Sir Humphrey Gilbert (v.1537-1583), officier et explorateur anglais
 Humphrey Jennings (1907-1950), réalisateur britannique
 Humphrey de Lancastre (1390-1447), comte de Pembroke et duc de Gloucester
 Humphrey Lyttelton (1921-2008), jazzman britannique
 Humphrey Marshall (1760-1841), homme politique américain
 Humphrey Rudge (1977), footballeur néerlandais
 Humphrey Searle (1915-1982), compositeur et musicologue anglais
 Humphrey Sibthorp (1713-1797), botaniste britannique

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

 Edith Humphrey (1875-1978), chimiste britannique ;
 George Murray Humphrey (1820-1896), médecin britannique ;
 Hubert Humphrey (1911-1978), homme politique américain ;
 John Herbert Humphrey (1915-1987), immunologiste britannique ;
 Philip Strong Humphrey (1926-), ornithologue américain ;
 Humphrey, Robert Regester (1904-1962), écologiste américain ;
 Ryan Humphrey (1979-), joueur de basket-ball américain ;
 Terin Humphrey (1986-), gymnaste américaine ;
  ;
 William Ewert Humphrey (1862-1934), homme politique américain ;
 .

Toponyme 

 Humphrey, une municipalité dans l'état de l'Arkansas .
 Humphrey, une ville du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.
 Humphrey (Nebraska)

Personnages de fiction 
 Ours Humphrey, un personnage de Disney, baptisé Nicodème en français
 Humphrey Dumbar, le croquemitaine, une bande dessinée pour enfants et son personnage principal
 Humphrey Mintz, un personnage du jeu Suikoden
 Dan Humphrey, un personnage de Gossip Girl. (2007-2012)

Autres 
 Humphrey (v. 1980-), chanteur de r'n'b français
 Humphrey, le premier album studio du chanteur Humphrey, sorti le 
 Humphrey, un des chats du 10 Downing Street

Voir aussi 
 Onfroi / 
 Onfrey /

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom